Zelleromyces — рід грибів родини Russulaceae. Назва вперше опублікована 1960 року.

Класифікація 
До роду Zelleromyces відносять 36 видів:

Галерея

Примітки

Джерела 

 Singer, R.; Smith, A.H. 1960. Studies on secotiaceous fungi. IX. The astrogastraceous series. Memoirs of the Torrey Botanical Club. 21(3):1-112 - P.18

1960 у науці